Masini può riferirsi a:

Persone 
 Angelantonio Masini – brigante italiano
 Angelo Masini – tenore italiano
 Antonio Masini – artista italiano
 Antonio Masini – compositore italiano
 Antonio Masini – letterato italiano
 Barbara Masini – politica italiana
 Beatrice Masini – giornalista, traduttrice e scrittrice italiana
 Cesare Masini – pittore e scrittore italiano
 Chiara Masini Luccetti – nuotatrice italiana
 Dalmazio Masini – paroliere italiano
 Eliseo Masini – religioso italiano
 Ferruccio Masini – germanista, critico letterario e traduttore italiano
Francesco (François) Masini – compositore italiano
 Galliano Masini – tenore italiano
 Giancarlo Masini – giornalista e scrittore italiano
 Gianfranco Masini – direttore d'orchestra italiano
 Girolamo Masini – scultore italiano
 Giulio Masini – politico e medico italiano
 Giuseppe Masini – regista, sceneggiatore e generale d'aviazione italiano
 Luigi Masini – militare, partigiano e politico italiano
 Marco Masini – cantautore italiano
 Mario Masini – direttore della fotografia italiano
 Massimo Masini – cestista italiano
 Nadia Masini – politica italiana
 Pier Carlo Masini – politico, giornalista e storico italiano
 Remo Masini – attore italiano
 Sonia Masini – politica italiana
 Tommaso Masini, noto anche con lo pseudonimo di Zoroastro – amico e collaboratore di Leonardo da Vinci

Altro

Architettura 
 Fontana Masini – fontana monumentale di Cesena in Piazza del Popolo
 Palazzo Sassi Masini – palazzo storico del centro di Forlì
 Villa Masini – villa di Montevarchi, provincia di Arezzo

Musica
 Masini – album di Marco Masini del 2004
 Marco Masini – album di Marco Masini del 1990
 Marco Masini – album di Marco Masini del 1992
 Masini live 2004 – album di Marco Masini (suo primo live registrato a Firenze nell'aprile 2004)
 Tozzi Masini – album di Marco Masini e Umberto Tozzi del 2006
Il meglio di Marco Masini, album raccolta di Marco Masini del 2009
Marco Masini - In concerto, album live di Marco Masini del 2017
Masini +1 30th Anniversary, album di Marco Masini del 2020

Sport
 Stadio Libero Masini –  principale impianto sportivo di Santa Croce sull'Arno (PI)